

Persone
 Alfredo Giannetti (1924-1995) – regista e sceneggiatore italiano
 Anna Maria Giannetti Taigi (1769-1837) – terziaria secolare italiana dell'Ordine della Santissima Trinità, proclamata beata nel 1920
 Giovanni Giannetti (1869-1934) – compositore italiano
 Guido Giannetti (1500 circa-post 1569) – religioso italiano, condannato dall'Inquisizione romana per eresia
 Natale Giannetti  (...-...) – calciatore italiano,  di ruolo attaccante
 Niccolò Giannetti (1991) – calciatore italiano, di ruolo attaccante 
 Paola Giannetti (1957) – attrice e doppiatrice italiana
 Pascasio Giannetti  (1661-1742)– filosofo italiano, docente di logica

Pagine correlate 
Giannetto
Gianni (disambigua)
Giannini (disambigua)
Giannotti